USS Michigan je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Michigan (BB-27) 
 USS Michigan (SSBN-727)

Michigan